

Geografia 
 Mal  – città del Bengala Occidentale, in India
 Mal  – comune della Mauritania
 Mal Bay  – insenatura del Clare (Repubblica d'Irlanda)

Sigle 
 Maavalla Anarhistlik Liit  – organizzazione anarchica estone
 MyAnimeList -- Database su Anime e manga.

Codici 
 MAL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mangole (Indonesia)
 MAL – codice identificativo del locator di Malpensa, radioassistenza per la navigazione aerea
 mal – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua malayalam
 MAL – codice ISO 3166-2:AO della provincia di Malanje (Angola)

Musica 
 Mal  – cantante britannico

Altro 
 Mal – gruppo etnico in Laos e Thailandia
 Mal – film del 1999 diretto da Alberto Seixas Santos
 Mal – leggendario re supremo irlandese del II secolo

Altri progetti 

de:Mal
nl:Mal